Die folgende unvollständige und zu ergänzende Liste enthält Schaltanlagen in den Höchstspannungsnetzen, also den 380-kV- und dem 220-kV-Netzen, in der Schweiz.

Weblink 
 Schweizer Höchstspannungsnetz

!
Schaltanlagen im Hochstspannungsnetz in der Schweiz
Schaltanlagen